Олена Весніна була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 3-му колі її перемогла Анджелік Кербер.

Наомі Осака виграла свій перший титул WTA, у фіналі перемігши Дарію Касаткіну з рахунком 6–3, 6–2. Вперше двоє гравців віком до 21 року змагались у фіналі від часів матчу Кім Клейстерс проти Серени Вільямс на турнірі 2001 року. У свої 20 років Осака стала наймолодшою переможницею турніру від часів Ани Іванович на турнірі 2008 року і будь-якого прем'єрного обов'язкового турніру від часів Каролін Возняцкі на Відкритому чемпіонаті Китаю 2010. Крім того, вона стала третьою несіяною тенісисткою після Кім Клістерс і Серени Вільямс, яка виграла прем'єрний обов'язковий турнір, і першою японкою, якій це вдалось.

На початку турніру Симона Халеп і Возняцкі були претендентками на те, щоб стати першими ракетками світу за рейтингом WTA в одиночному розряді. Халеп зберегла за собою перше місце після того, як Возняцкі програла в четвертому колі.

Крім того, колишні перші ракетки світу Вікторія Азаренко, Марія Шарапова і Серена Вільямс грали на одному й тому самому турнірі вперше з  Відкритого чемпіонату Австралії 2016. Для Азаренко це був перший турнір від часів Вімблдону 2017, а для Вільямс — з Відкритого чемпіонату Австралії 2017.

Сіяні тенісистки 
Всі сіяні тенісистки починають боротьбу з другого кола.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

П'ятий кваліфаєр

Шостий кваліфаєр

Сьомий кваліфаєр

Восьмий кваліфаєр

Дев'ятий кваліфаєр

Десятий кваліфаєр

Одинадцятий кваліфаєр

Дванадцятий кваліфаєр

Примітки

Посилання 

 Main Draw 
 Qualifying Draw 

BNP Paribas Open, одиночний розряд
BNP Paribas Open 2018